Haneck steht für:

 Haneck (Geratskirchen), Ortsteil von Geratskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Burg Haneck